Dothidasteromella — рід грибів родини Asterinaceae. Назва вперше опублікована 1910 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 25.10.2019 налічує 11 видів роду Dothidasteromella:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1910. Fragmente zur Mykologie: X. Mitteilung (Nr. 468 bis 526). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 119:393-473 — P.421

Роди грибів
Asterinaceae